Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 15 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2014
Tokyo
Sport au Japon en 2014
Tennis en septembre 2014